Dig in Deep – album dei Tyketto del 2012
Dig in Deep – album di Bonnie Raitt del 2016